Влади́мир Никола́евич Соловьёв:
 Соловьёв, Владимир Николаевич (1887—1941) — русский советский театральный режиссёр и педагог, театровед.
 Соловьёв, Владимир Николаевич (1902—1969) — советский военачальник, генерал-майор.
 Соловьёв, Владимир Николаевич (род. 1950) — старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета.
 Соловьёв, Владимир Николаевич (род. 1950) — судья Верховного Суда РФ, профессор НИУ ВШЭ.